Die A Grupa 1960/61 war die 37. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. ZDNA Sofia wurde zum achten Mal in Folge und zum insgesamt elften Mal Meister. Außerdem sicherte sich der Verein zum dritten Mal das Double.

Modus 
Die Liga wurde gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze auf 14 Vereine aufgestockt. Die Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Am Saisonende stieg die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1960
Fußballsaison 1960/61